Marian Gotowiec (profesor) (1913-1973)
 Marian Gotowiec (wojskowy) (1918-1945)